Буксгевдены — старинный княжеский, графский и дворянский род.
 Буксгевден, Альберт — рижский епископ, основатель Риги.
 Буксгевден, Александр Анатольевич — российский государственный деятель, граф, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе.
 Буксгевден, Екатерина Филипповна (Татаринова; 1783—1856) — российский религиозный деятель.
 Буксгевден, Иван Филиппович (?—1812) — российский военный, полковник, командир Астраханского гренадерского полка, герой Бородинского сражения.
 Буксгевден, Карл Карлович — российский дипломат, посланник в Копенгагене в 1910-17 годах.
 Буксгевден, Отто Оттович — российский правовед.
 Буксгевден, Пётр Фёдорович — российский жандармский генерал-лейтенант, сенатор.
 Буксгевден, София Карловна — фрейлина российский императрицы Александры Фёдоровны.
 Буксгевден, Рейнгольд фон — Эзель-Викский епископ.
 Буксгевден, Фёдор Фёдорович — российский генерал времён наполеоновских войн.